Adam Prażmowski se poate referi la:

Adam Józef Ignacy Prażmowski (1821 – 1885), astronom și astrofizician polonez;
Adam Prażmowski (1853 - 1920), microbiolog și botanist polonez.